Moussy (Marne)
 Moussy (Nièvre)
 Moussy (Val-d'Oise)
ook:
Moussy-le-Neuf,  Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux,  Seine-et-Marne
Moussy-Verneuil, Aisne 

gemeenten met de naam Moussey (doorverwijspagina)